Villa Lindhov kan syfta på:

 Villa Lindhov, Fagersjövägen
 Villa Lindhov, Havsörnsvägen